El San Bernardino Freeway es el nombre de una autovía del estado de California en el área metropolitana de Los Ángeles. Y se refiere a los siguientes segmentos:

Interestatal 10 en California, de la U.S. Route 101 a la Interestatal 215.
Interestatal 215 (California), de la Interestatal 10 a la Ruta Estatal 210.

Carreteras del condado de San Bernardino